Марија де Хесус има више значења:

 Марија де Хесус (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Марија де Хесус (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Марија де Хесус (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику